Аштаграм — топоним в Бангладеш:
 Аштаграм — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Аштаграм — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж.